Wehmer ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wehmer (1885–1964), deutscher Politiker (SPD, SED)
 Justus Wehmer (um 1690–1750), deutscher Baumeister
 Martin Wehmer (* 1966), deutscher Maler
 Richard Wehmer (1854–1909), deutscher Mediziner